C8H11NO2 – formula molecolare della dopamina
C8H11NO2 – formula molecolare dell'octopamina

Formule molecolari